Drien Tujoh (Darul Makmur), een plaats in Indonesië
Drien Tujoh (Bandar Dua), een plaats in Indonesië